Палтин има више значења:

 Палтин (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Палтин (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Палтин (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Палтин (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији